Колонија Флорес Магон има више значења:

 Колонија Флорес Магон (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Флорес Магон (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику